Костел Матері Божої Цариці Кармелю — колишня римсько-католицька церква в селі Городниці Тернопільської области України.

Відомості 
 1892 — коштом Яблоновських та инших під керівництвом голови будкомітету Адольфа Ценського розпочато будівництво філіальної мурованої каплиці.
 15 жовтня 1895 — завершено будівництво святині, чин освячення якої здійснено 22 листопада. Тоді в якості вівтаря зібрано конструкцію з кілків, паперу і дошок. Після Першої світової війни каплицю переробили на костел.
 1925 — засновано парафію.
 1949 — храм зачинено та почав функціонувати, як зерносховище.
 1993 — костел перейшов до греко-католицької громади, яка відремонтувала його в 1994 році.

Настоятелі 
 о. Францішек Соболевський,
 адміністратор о. Матеуш Франк (1935),
 о. Михайло Суята

Джерела 
 Городниця. Колишній костел Матері Божої Цариці Кармелю  // Костели і каплиці України.